Henry Thomas peut désigner :
 Henry Thomas (1888-1963), boxeur britannique ;
 Henry Thomas (né en 1971), acteur américain qui incarna le rôle dElliot dans le film E.T., l'extra-terrestre'' ;
 Henry Thomas (né en 1991), joueur britannique de rugby à XV.

 Voir aussi Personnalités dont les deux premiers prénoms (first name et middle name) sont Henry et Thomas :
 Henry Thomas Colebrooke
 Henry Thomas Buckle
 Henry Thomas Smart
 Henry Thomas De la BechePersonnalités dont Henry est le second prénom (middle name) et Thomas le nom de famille (last name ou family name) :
 George Henry ThomasPersonnalités avec d'autres assemblages des noms Henry et Thomas :
 Personnalités appelées Henri Thomas''' :